Филипенко, Алексей Афанасьевич (1925—1957) — полный кавалер ордена Славы.
 Филипенко, Алексей Степанович (1926—1994) — Герой Социалистического Труда.